Wallerstein:
 Wallerstein, o comună din landul Bavaria, Germania
 Wallerstein (Schwaben), o comună aflată în districtul Donau-Ries, landul Bavaria, Germania
 Nume de familie
 Immanuel (Maurice) Wallerstein

Toponime germane
Nume de familie germane
Nume de familie evreiești